Вузлове — село, Львівська область, Червоноградський район
 Вузлове — селище, Автономна Республіка Крим, Кіровський район

 Вузлове — назва смт Батьово до 1995 року